Puskás Ferenc Stadion, 1953–2002 között Népstadion, 2002–2016 között Puskás Ferenc Stadion
 Puskás Aréna, 2019-ben átadott új stadion
egyéb
 Puskás Ferenc Stadion metróállomás, Budapest 2-es metróvonalán a Pillangó utca és a Keleti pályaudvar között

Sport egyértelműsítő lapok